Stanisławice ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Stanisławice (Bedlno), Dorf der Gmina Bedlno im Powiat Kutnowski der Woiwodschaft Łódź
 Stanisławice (Bochnia), Dorf der Gmina Bochnia in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Stanisławice (Gidle), Dorf der Gmina Gidle im Powiat Radomszczański der Woiwodschaft Łódź
 Stanisławice (Koniecpol), Dorf der Gmina Koniecpol in der Woiwodschaft Schlesien
 Stanisławice (Kozienice), Dorf der Gmina Kozienice in der Woiwodschaft Masowien
 Stanisławicee (Kraków), ehemaliges Dorf, eingemeindet in die Stadt Krakau

Siehe auch:
 Stanislavice in Tschechien